Арона (Arona) — муніципалітет в Італії , у регіоні П'ємонт , провінція Новара . 
 Рікарду Арона (Ricardo Arona; 17 липня 1978 , Нітерой , Ріо-де-Жанейро , Бразилія ) — бразильський спортсмен , професійний греплер 
 Арона (Санта-Крус-де-Тенерифе) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Канарські острови , у провінції Санта-Крус-де-Тенерифе .